Frederic Thesiger si può riferire a 

Frederic Thesiger, I barone di Chelmsford, (1794-1878), Lord cancelliere
Frederic Thesiger, II barone di Chelmsford, (1827-1905), generale britannico
Frederic Thesiger, I visconte di Chelmsford, (1868-1933), viceré dell'India